Mužská čtyřhra Estoril Open 2022 probíhala na přelomu dubna a května 2022. Do deblové soutěže estorilského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl monacko-německý pár Hugo Nys a Tim Pütz, jehož členové nestartují společně. Pütz do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Nyse se stal Polák Jan Zieliński, s nímž v úvodním kole nestačil na Klaasena s McLachlanem.

Vítězi se stali 25letí Portugalci Nuno Borges a Francisco Cabral, kteří ve finále zdolali argentinsko-švédskou dvojici Máximo González a André Göransson po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Oba šampioni hrající na divokou kartu si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a premiérově pronikli do světové stovky deblové klasifikace, Borges na 99. příčku a Cabral na 80. místo. Na okruhu ATP Tour odehráli první turnaj a získali tak i premiérové tituly. Jejich bilance v celé sezóně po skončení činila 13–1, když navázali na dvě challengerové trofeje.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  Michael Venus (semifinále)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2022
ATP Tour 2022